Геммелл () — власне ім'я; поширене у вигляді прізвищ.
 Джиммі Геммелл (1880 — ?) — шотландський футболіст, крайній нападник.
 Мері Геммелл (Меймар) (нар. 1938) — американська керлінгістка і тренер.
  (нар. 1966) — австралійська письменниця.
 Робін Геммелл — англійський керлінгіст і тренер.
 Томмі Геммелл (1943—2017) — шотландський футболіст, тренер.

Примітки